Кафирефс (мыс) — мыс на острове Эвбея.
 Кафирефс (пролив) — пролив между островами Эвбея и Андрос в Греции.